Die Hymne der Litauischen Sozialistischen Sowjetrepublik (Litauisch: Lietuvos Respublikos Tarybų Socialistinės himnas) war von 1950 bis 1991 die Hymne der Litauischen Sozialistischen Sowjetrepublik.

Litauischer Text 
Tarybinę Lietuvą liaudis sukūrė,
Už laisvę ir tiesą kovojus ilgai.
Kur Vilnius, kur Nemunas, Baltijos jūra, 
Ten klesti mūs miestai, derlingi laukai.

Tarybų Sąjungoj šlovingoj,
Tarp lygių lygi ir laisva,
Gyvuok per amžius, būk laiminga,
Brangi Tarybų Lietuva!

Į laisvę mums Leninas nušvietė kelią, 
Padėjo kovoj didi rusų tauta. 
Mus Partija veda į laimę ir galią,
Tautų mūs draugystė kaip plienas tvirta.

Tarybų Sąjungoj šlovingoj,
Tarp lygių lygi ir laisva,
Gyvuok per amžius, būk laiminga,
Brangi Tarybų Lietuva!

Tėvynė galinga, nebijom pavojų,
Tebūna padangė taiki ir tyra. 
Mes darbu sukursim didingą rytojų, 
Ir žemę nušvies komunizmo aušra.

Tarybų Sąjungoj šlovingoj,
Tarp lygių lygi ir laisva,
Gyvuok per amžius, būk laiminga,
Brangi Tarybų Lietuva!

Russischer Text 
Советская Литва создана народом,
Долго сражавшимся за волю и правду.
Где Вильнюс, где Неман, Балтийское море,
Там расцветают наши города и плодородные поля.

В славном Советском Союзе
Среди равных равная и свободная
Живи в веках и будь счастливой,
Дорогая Советская Литва!

Ленин озарил нам путь к свободе,
В борьбе нам помог великий русский народ.
Партия ведёт нас к счастью и мощи,
И дружба наших народов прочна как сталь.

В славном Советском Союзе
Среди равных равная и свободная
Живи в веках и будь счастливой,
Дорогая Советская Литва!

Отчизна могуча, опасностей не боимся!
Да будет небо мирным и чистым.
Трудом мы создадим славное будущее,
И заря коммунизма осветит мир.

В славном Советском Союзе
Среди равных равная и свободная
Живи в веках и будь счастливой,
Дорогая Советская Литва!

Deutscher Text 
Sowjetlitauen wurde vom Volk geschaffen, 
welches lange für Freiheit und Wahrheit kämpfte. 
Wo Vilnius, wo Nemunas, wo die Ostsee, 
dort lass unsere Städte und Felder gedeihen

In der herrlichen Sowjetunion,
unter gleichen, gleich und frei, 
Lebe für immer, sei glücklich,
Liebes Sowjetlitauen!

Lenin hat uns den Weg in die Freiheit geebnet, 
das große russische Volk half im Kampf. 
Die Partei führt uns zu Glück und Macht, 
die Freundschaft der Nationen ist fest wie Stahl.

In der herrlichen Sowjetunion,
unter gleichen, gleich und frei, 
Lebe für immer, sei glücklich,
Liebes Sowjetlitauen!

Die Heimat ist mächtig und fürchtet keine Gefahren. 
Mögen die Himmel friedlich und rein sein. 
Mit unserer Arbeit werden wir ein großartigeres Morgen erschaffen. 
Und der Beginn des Kommunismus wird die Erde erleuchten.

In der herrlichen Sowjetunion,
unter gleichen, gleich und frei, 
Lebe für immer, sei glücklich,
Liebes Sowjetlitauen!

Siehe auch 
 Liste historischer Nationalhymnen

Weblinks 
 Melodie

Einzelnachweise 

Historische Hymne
Musik (Litauen)
Lied 1950
Hymne (Sowjetunion)